X. Mistrovství světa v halové lukostřelbě 2009 se uskutečnilo od 4. března do 8. března v polském městě Řešov.

Medailisté

Standardní luk

Muži – jednotlivci 
Z kvalifikace postupovalo 32 lukostřelců do vyřazovacích rozstřelů. Čeští reprezentanti neprošli sítem kvalifikace Martin Bulíř 34. místo 572 bodů, Pavel Jurák 43. místo 568 bodů a Martin Hamor 57. místo 547 bodů.

Muži – týmy 
Z kvalifikace postupovalo 8 týmů do čtvrtfinále. český tým obsadil v kvalifikaci 13. místo.

Ženy – jednotlivci 
 Kvalifikaci dominovali dvě ženy nejprve Italka Natalia Valeeva vyrovnala světový rekord Ukrajinky Leny Herasymenko jenž mel hodnotu 591 bodů. Bérengère Schuh potom vytvořila nový světový rekord 592 bodů.
 Češky z kvalifikace nepostoupily, Terezie Bellingová skončila 37 s nástřelem 550 a Martina Vincibrová obsadila 43. příčku (532)
 Světový rekord v střelbě ze 12 šípů drží   Natalia Valeeva  /1. březen 1995

Ženy – týmy

Kladkový luk

Muži – jednotlivci 
Český lukostřelec Filip Reitmeier, nástřelem 555 bodů obsadil v kvalifikaci 60. místo, dál nepostoupil.

Muži – týmy

Ženy – jednotlivci

Ženy – týmy

Pořadí národů

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky

Mistrovství světa v lukostřelbě
Sport v roce 2009
Lukostřelba v Polsku
Sportovní události v Polsku
Sport v Podkarpatském vojvodství
Řešov
Sport v Polsku v roce 2009